Ария может означать:

 Ария — завершённый по построению эпизод вокально-музыкального произведения, исполняемый одним голосом.
 Ария da capo
 Ария (группа) — советская и российская рок-группа, играющая в стиле хэви-метал.
 Aria (аниме и манга) — манга Кодзуэ Амано и одноимённое аниме.
 Арья (приток Лозьвы) — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области.
 Ария (Наварра) — муниципалитет в Испании, провинция Наварра.
 Ария (Лас-Пальмас) — муниципалитет в Испании, Канарские острова.
  — одна из провинций в составе древнеперсидской державы Ахеменидов. Также Ария (Арейя) являлась частью древней исторической области Ариана. Ария находилась на территории, которую в настоящее время занимает современный Афганистан. В IV веке до н. э. территория Арии вместе с другими территориями Персии была завоёвана Александром Македонским и включена в состав Македонской империи.
 Ария (дворянский род) — российский дворянский род, внесённый в Гербовник.
 Ария, Семён Львович (1922—2013) — российский юрист, адвокат.
 Ария (фильм) — британский музыкальный фильм 1987 года.

См. также 
 Aria (значения)
 Арий (значения)